Shyhrete Behluli (ur. 10 stycznia 1962 w Mushtishcie) - jugosłowiańska i kosowska piosenkarka.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1962
Kosowskie wokalistki
Folkloryści
Jugosłowiańskie wokalistki
Absolwenci Uniwersytetu w Prisztinie